Gahlbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gahlbeck (* 1958), deutscher Historiker
 Rudolf Gahlbeck (1895–1972), deutscher Maler, Grafiker, Kunstpädagoge und Autor